Nicky Larson (City Hunter) est le titre français d'une série d'animation japonaise, adaptée du manga éponyme de Tsukasa Hōjō.
 Nicky Larson est également le nom du héros de ladite série d'animation, du moins dans son adaptation française (le nom du personnage dans la version originale étant Ryô Saeba).
 Niki Larson est le titre français d'un film chinois librement inspiré du manga City Hunter, avec Jackie Chan dans le rôle principal.
 Nicky Larson et le Parfum de Cupidon est un film français sorti en 2019 de, et avec, Philippe Lacheau.